Ю́рий Семёнович Кука́нов () — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, специалист по бегу на выносливость. С 1984 года занимается подготовкой легкоатлетов в Москве, личный тренер В. Шабунина, А. Реункова, Ф. Шутова, Н. Колосковой и других титулованных российских бегунов. Заслуженный тренер России (1998).

Биография 
Юрий Куканов родился 20 ноября 1951 года.

Пришёл в лёгкую атлетику в 1966 году, тренеры — Л. С. Шац, А. М. Якимов, А. Н. Орлов.

В 1990 году окончил Московский электротехнический институт связи, получив специальность «инженер связи». Некоторое время работал по специальности в НИИ Связи.

В 1996 году прошёл профессиональную переподготовку в Высшей школе тренеров при Российской государственной академии физической культуры, квалификация — тренер высшей категории по лёгкой атлетике.

Начиная с 1984 года работал тренером по лёгкой атлетике в различных московских организациях: в секции Московского авиационного института, в спортивных школах профсоюзов, КСК «Луч» (Москва), ГБПОУ «МССУОР № 3» Москомспорта, ГБУ МКСШОР «Восток».

За долгие годы тренерской деятельности подготовил множество титулованных спортсменов, добившихся больших успехов в беге на выносливость. Среди наиболее известных его воспитанников:

 Вячеслав Шабунин — многократный чемпион и рекордсмен России, участник трёх Олимпийских игр;
 Алексей Реунков — бронзовый призёр чемпионата Европы, участник Олимпийских игр;
 Фёдор Шутов — чемпион России, участник чемпионата мира;
 Наталья Колоскова (Власова) — серебряный призёр Универсиады, многократная чемпионка России;
 Андрей Ольшанский — бронзовый призёр Универсиады, участник чемпионата мира;
 Ильгизар Сафиуллин — чемпион Европы по кроссу среди молодёжи, участник чемпионата мира;
 Андрей Чернышов — чемпион России, участник чемпионата Европы;
 Любовь Моргунова (Романова) — чемпионка России, победительница международных марафонов;
 Виктор Угаров — бронзовый призёр чемпионата России;
 Кристина Угарова (Халеева) — победитель и призёр всероссийских первенств;
 Марк Толстихин — победитель и призёр всероссийских первенств;
 Сергей Дрыгин — победитель и призёр всероссийских первенств;
 Оксана Акименкова — победитель и призёр чемпионатов мира в беге на 100 км.
 Павел Шаповалов — многократный победитель и призёр чемпионатов России.
 Вячеслав Соколов — чемпион Универсиады, победитель и призёр чемпионатов России.
 Наталья Горчакова (Медведева) — бронзовая призёрка Универсиады, участница чемпионата мира.

За выдающиеся достижения на тренерском поприще удостоен почётного звания «Заслуженный тренер России» (1998), нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» (2007).

Автор статей для журналов «Лёгкая атлетика», «Московская лёгкая атлетика».

Примечания 

Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры России по лёгкой атлетике
Тренеры Москвы
Выпускники МЭИС
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Заслуженные тренеры России
Отличники физической культуры и спорта